Суперлига Србије у фудбалу за жене је највиши ранг фудбалских такмичења за жене у Србији. Лига је формирана 2006. године под именом Прва женска лига Србије и то име је носила до 2013. године, када је промењено у Суперлига Србије. Од сезоне 2013/14. лига броји 8 клубова, за разлику од претходних сезона кад их је било 12. Због Пандемије вируса корона, дошло је до проширења лиге на 10 клубова, али само привремено, јер је већ следеће сезоне планирано да лига поново броји 8 клубова.

Од сезоне 2020/21 нови суперлигаши су Колубара и TSC. Нижи ранг такмичења је Прва лига Србије. Првак Србије има обезбеђено учешће у Лиги шампиона за жене.

Систем такмичења 
Након 14 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 8 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по 4 - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до четврте) и доњу (Плеј-аут, позиције од пете до осме). Преносе се само бодови који су постигнути са екипама у истој групи. Након додатних шест кола у плеј-офу најбоље пласирани тим осваја титулу и стиче право учешћа у квалификацијама за Лиги шампиона за жене. Најлошије пласирани клуб испада у Прву лигу Србије, а седмопласирани клуб у Суперлиги игра бараж са другопласираним из Прве лиге.

Због Пандемије вируса корона, дошло је до проширења лиге на 10 клубова. Након 18 одиграних кола по двокружном бод систему лига од 10 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по  пет клубова: горњу (плеј-оф, позиције од прве до четврте) и доњу (плеј-аут, позиције од пете до осме). Преносе се само бодови који су постигнути са екипама у истој групи.  Деветопласирани и десетопласирани клубови не учествују у плеј-ауту.

Од такмичарске 2021/2022. сезоне у Супер лиги учествује  поново 8 осам клубова: 
6 клубова Супер лиге који су заузели првих 6 места у Супер лиги у такмичарској сезони 2020/2021, 
 1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 2020/2021, 
 1 клуб победник баража између седмопласираног клуба Супер лиге и другопласираног клуба Прве лиге у сезони 2020/2021.

Клубови у сезони 2020/21.

Прваци Србије

Успешност клубова

Учешће и пласман клубова по сезонама

Прваци бивших лига 
СФР Југославија
 1974/75. - ЖФК Железничар Суботица
 1975/76. - ЖНК Загреб
 1976/77. - ЖНК Загреб
 1977/78. - ЖНК Загреб
 1978/79. - ЖФК Слога Земун
 1979/80. - ЖФК Слога Земун
 1980/81. - ЖНК Слобода '78 Загреб
 1981/82. - ЖНК Максимир Загреб
 1982/83. - ЖФК Жељезничар Сарајево
 1983/84. - ЖФК Машинац Ниш
 1984/85. - ЖФК Машинац Ниш
 1985/86. - ЖФК Машинац Ниш
 1986/87. - ЖФК Машинац Ниш
 1987/88. - ЖФК Машинац Ниш
 1988/89. - ЖФК Машинац Ниш
 1989/90. - ЖФК Машинац Ниш
 1990/91. - ЖНК Максимир Загреб
СР Југославија
 1991/92. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1992/93. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1993/94 - ЖФК Слога Земун
 1994/95. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1995/96. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1996/97. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1997/98. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1998/99. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 1999/00. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 2000/01. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 2001/02. - ЖФК Машинац Класик Ниш
Србија и Црна Гора
 2002/03. - ЖФК Машинац Класик Ниш
 2003/04. - ЖФК Машинац Ниш
 2004/05. - ЖФК Машинац Ниш
 2005/06. - ЖФК Машинац Ниш

Види још 
 Прва лига Србије (жене)
 Првенство Југославије (жене)
 Суперлига Србије
 Куп Србије (жене)

Спољашње везе 
 Званични сајт „Суперлиге Србије (жене)“ www.zfprvaliga.com  
 Резултати и табеле „Суперлиге Србије (жене)“ www.srbijasport.net 
 Резултати и табеле „Суперлиге Србије (жене)“ www.fss.rs 
 Резултати и табела „Суперлиге Србије (жене)“ www.uefa.com        

Женске фудбалске лиге
Фудбалске лиге у Србији